

Persone
 Antonin Fritsch (1832-1913) – paleontologo, biologo e geologo ceco
 Claudie Fritsch-Mentrop, in arte Desireless (1952) – cantante francese
 Eloy Fritsch (1968) – musicista e compositore brasiliano
 Heinrich Fritsch (1844-1915) – ginecologo tedesco
 Karl Fritsch (1864-1934) – botanico austriaco
 Katharina Fritsch (1956) – scultrice tedesca
 Nicolas Fritsch (1978) – ex ciclista su strada francese
 Paul Fritsch (1901-1970) – pugile francese
 Ted Fritsch (1920-1979) – giocatore di football americano, cestista e giocatore di baseball statunitense
 Thomas Fritsch (1563-1620) – compositore tedesco 
 Thomas Fritsch (1666-1726) – editore tedesco 
 Thomas Fritsch (1944-2021) – attore, doppiatore e cantante tedesco
 Willy Fritsch (1901-1973) – attore e cantante tedesco

Pagine correlate
 Scandalo Fritsch-Blomberg – evento giunto come conseguenza alla sottomissione della Wehrmacht ad Adolf Hitler
 Von Fritsch